

Nascimentos

Falecimentos 

 
1796